Платонов Сергій Захарович (1916—1986) — ерзя—мордовський поет, прозаїк, журналіст.
 Платонов Сергій Миколайович (1946—2005) — український колекціонер трипільської культури, у 1991 році заснував (разом із Сергієм Тарутою) Музей національного культурного надбання «Платар».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок